Teelt, het telen van een gewas.
Veredelen, het genetisch veranderen van een gewas.
Fokken, het kweken van dieren.

Het kweken van planten en/of dieren vindt plaats in een kwekerij.